Мобілогра́фія — (від  — рухомий і  — «писати»)  — різновид фотографічного мистецтва, в якому інструментом слугують портативні електронні прилади з вбудованою цифровою фотокамерою, основним призначенням яких не є фотографування.

Характерні риси 
Автором терміну «мобілографія» є російський художник Дмитро Резван. За його визначенням, мобілографія — це медіа, створене за допомогою мобільного пристрою (мобільного телефону) з можливістю миттєвої публікації у глобальному інформаційному середовищі (інтернеті). Набір мобілографій, складений згідно з заданим правилом, називається мобілограмою. Фотографії, зроблені ранніми мобільними телефонами, мали спотворення зображення, що можуть розглядатися як художні ефекти, гра з картинкою.

Розмір сенсора камери та роздільна здатність є основними характеристиками для мобілографії, але динамічний діапазон також слід розглядати як ключовий елемент. Смартфони зазвичай передбачають наявність вбудованого застосунка для фотографування з різними налаштуваннями, та встановлення інших, більш спеціалізованих фотозастосунків.

Історія 
Оформленню мобілографії в окремий різновид фотографічного мистецтва сприяло те, що мобільні телефони стали обладнувати фото/відеокамерою і вони перетворилися на більше, ніж просто телекомунікаційні пристрої. З розвитком технологій мобільний телефон став ігровим пристроєм, агрегатором соціальних мереж і фотокамерою. Через це попит на цифрові камери початкового рівня зменшився. Хоча зображення, зроблені на телефон із камерою, поки що не можуть зрівнятися з якістю цифрових дзеркальних камер, стрибки в технологіях значно скоротили розрив між ними. Культура так званих камерафонів, обладнаних якісною камерою, вплинула не те, що багато людей серйозно хотіли використовувати свій пристрій для мобільної фотозйомки, і стали керуватися про покупці якістю саме камери.

У 2004 році утворилось Всесвітнє товариство мобілографів, що поставило перед собою завдання створення «Мобілограми світу» і популяризацію мобілографії у світі.

Галерея

Див. також 
 Ломографія
Айфонографія

Примітки

Посилання 
 Спільнота мобілографів 

Цифрова фотографія
Жанри фотографії